Білоруська футбольна вища ліга 2006 — 16-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Білорусі. Титул чемпіона втретє здобув БАТЕ.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Динамо (Берестя) взяв участь у Кубку УЄФА 2007—2008 як володар Кубку Білорусі 2006—2007

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Білоруська Вища ліга на soccerway 

2006
Білорусь
2006 у білоруському спорті